Басса́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Жарнак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16032.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-западу от Парижа, в 110 км южнее Пуатье, в 21 км к западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 545 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 335 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 255 были экономически активными, 80 — неактивными (показатель активности — 76,1 %, в 1999 году было 67,6 %). Из 255 активных работали 230 человек (136 мужчин и 94 женщины), безработных было 25 (11 мужчин и 14 женщин). Среди 80 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век). Исторический памятник с 1880 года
 Приходская церковь Сен-Никола (XII век). Исторический памятник с 1992 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта